Oncina ist der Familienname folgender Personen:

 Juan Oncina (1925–2009), spanischer Opernsänger (Tenor)
 Noelia Oncina (geb. 1976), spanische Handballspielerin